Бежаницкое — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Бежаницком районе Псковской области России.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Бежаницы.

Население 

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2015 года составляла суммарно 2274 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 215 населённых пунктов, в том числе 1 село и 214 деревень:

История 
11 апреля 2015 года Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований» путём объединения сельских поселений Пореченское, Кудеверская волость и Бежаницкая волости было образовано муниципальное образование со статусом сельского поселения Бежаницкое с административным центром в рабочем посёлке (пгт) Бежаницы.

Примечания 

Муниципальные образования Бежаницкого района
Сельские поселения Псковской области